туркијски језици (турски језици)
 туркијски народи (турски народи), или само Туркијци (Турци)

Види још
 Турски